Sadky (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Sadky (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Sadky (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka, siehe Sadky (Ustyniwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Sadky (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Sadky (Stryj)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Sadky (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Sadky (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh, siehe Sadky (Ostroh)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Sadky (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Sadky (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Beresiwka, siehe Sadky (Schytomyr, Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Wyschewytschi, siehe Sadky (Schytomyr, Wyschewytschi)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Romaniw, siehe Sadky (Schytomyr, Romaniw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka, siehe Sadky (Ochtyrka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Sadky (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Sadky (Salischtschyky)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Sadky (Schumsk)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj, siehe Sadky (Mohyliw-Podilskyj)

 Sadky ist auch der Name eines Nebenflusses der Krynka, siehe Sadky (Fluss)